Un gaz de chasse, dans le domaine de l'astronautique, est le gaz utilisé pour expulser des solides ou des liquides à l'extérieur d'une enceinte.

Référence  

Droit français : arrêté du  relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales.

Propulsion spatiale
Gaz